Созанський — українське прізвище.

 Альфонс Созанський (1755—1817) — церковний діяч, ієромонах-василіянин, педагог, проповідник.
 Созанський Вадим Андрійович (1909—?) — український архітектор.
 Созанський Іван (1881—1911) — український історик і філолог; педагог.
 Созанський Максим Андрійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Созанський Михайло Валентинович — старший сержант Збройних сил України, командир взводу снайперів 57-ї окремої мотопіхотної бригади, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Созанський Олег (1973) — бандурист, заслужений артист України.
 Созанський Олександр Мирославович (1928—2001) — професор, завідувач кафедр акушерства та гінекології медичного факультету, акушерства та гінекології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького.

Примітки 

Українські прізвища